Dry Creek ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Dry Creek (Alaska)
 Dry Creek (Arizona)
 Dry Creek (Kentucky)
 Dry Creek (Louisiana)
 Dry Creek (Oklahoma)
 Dry Creek (Oregon)
 Dry Creek (Tennessee)
 Dry Creek (West Virginia)

in Australien:
 Dry Creek (Adelaide), Vorort von Adelaide
 Dry Creek (South Australia)

Dry Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Dry Creek (Broken River), Nebenfluss des Broken River (Bowen River) in Queensland
 Dry Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland
 Dry Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia
 Dry Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek) in Queensland

in den Vereinigten Staaten:

 Dry Creek (Mokelumne River), in Kalifornien
 Dry Creek (Sacramento River), in Kalifornien
 Dry Creek (Tuolumne River), in Kalifornien
 Dry Creek (Jordan River), in Utah

Siehe auch:
 Dry Creek School
 Dry Creek Township
 Big Dry Creek
 Dry-Creek-Sprengstofflager bei Port Adelaide, Australien